Bonn kan syfta på:

Geografi
 Bonn, en stad i Nordrhein-Westfalen, Tyskland
 Bouin, Vendée, en kommun i Pays de la Loire, Frankrike

Personer 
 Anne van Bonn (född 1985), tysk fotbollsspelerska
 Aron Bonn (död 1623), tysk-judisk affärsman
 Ferdinand Bonn (1861–1933), tysk skådespelare och teaterledare
 Franz Bonn (1830–1894), tysk skriftställare
 Heinz Bonn (1947–1991), tysk fotbollsspelare 
 Moritz Julius Bonn (1873–1965), statsvetare av tysk-judisk härkomst
 Skeeter Bonn (1923–1994), amerikansk countrymusiker